Всеволод — слов'янське двоосновне чоловіче ім'я. Поширене серед слов'янських народів, зокрема українців. Походить від все- («весь») і волод- («володіти»). Зменшена форма — Володик. Аналог германсько-балтійського імені Вісвальд (, , ест. Visvald, , лит. Visavaldas). Патроніми — Всеволодович, Всеволодівна. Одне з небагатьох слов'янських імен у православних святцях. Іменини - 24 лютого, 5 травня, 10 грудня.

Персоналії

Князі 
 Всеволод Володимирович — князь волинський.
 Всеволод Ярославич — великий князь київський (1078—1093).
 Всеволод Ольгович — князь чернігівський (1127–1139), великий князь київський (1139—1146).
 Всеволод Мстиславич — князь новгородський, князь переяславський.
 Всеволод Святославич — князь курський і трубчевський.
 Всеволод Велике Гніздо — великий князь владимирський (1176—1212).
 Всеволод Олександрович — князь белзький (1241—1245).

Інші 
 Всеволод Петрів ( 14 січня 1883 р. —  10 липня 1948 р.) — український військовий і громадський діяч, письменник, педагог, військовий міністр та генерал-хорунжий Армії УНР.
 Всеволод Голубович ( 1885 —  16 травня 1939 р.) — громадсько-політичний і державний діяч УНР.
 Всеволод Канський ( 6 червня 1911 —  20 листопада 1993 р.) —  радянський військовик часів Другої світової війни, старший лейтенант. Герой Радянського Союзу.
 Архієпископ Всеволод (в миру Всеволод Васильович Коломийців-Майданський) ( 10 лютого 1927 р. —  16 грудня 2007 р.) — український православний діяч.
 Всеволод Нестайко (* 30 січня 1930, Бердичів — † 16 серпня 2014) — український дитячій письменник.
 Єпископ Слов'янський Всеволод (в миру Володимир Павлович Матвієвський) ( 28 липня 1942 р.) — український православний діяч. Єпископ Слов'янський, вікарій Донецької єпархії.

Посилання 
 Рідні імена

Чоловічі імена
Українські імена